My Blood – album degli Artillery del 2014
 My Blood – singolo dei Twenty One Pilots del 2018